Plusieurs traités ont été signés à Détroit dans le Michigan :
 le traité de Détroit de 1807 entre les États-Unis et les Outaouais, Ojibwés, Hurons-Wendat et Potéouatamis ;
 le traité de Détroit de 1855 entre les États-Unis et les Outaouais et Ojibwés.

Liste de traités